Municipio de Tarkio puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tarkio (condado de Page, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Page.
 Municipio de Tarkio (condado de Atchison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Atchison.